

Звуковая система 

 Музыкальный строй
 Пифагорейский строй
 Натуральный строй
 Среднетоновый строй
 Равномерно темперированный строй
 Роды интервальные
 Экмелика
 Пентатоника
 Диатоника
 Трихорд
 Пентатонический звукоряд
 Диатонический звукоряд
 Гексахорд
 Тетрахорд
 Миксодиатоника
 Гемиолика
 Хроматика
 Микрохроматика
 Ладовые системы
 Лад (музыка)
 Лад в средние века
 Лад в античности
 Лад в XVII-XX в.в.
 Лад в Новом времени
 Лад Востока и Запада
 Искусственные лады

Элементарная теория музыки 

 Музыкальные интервалы
 Интервал (музыка)
 Темп (музыка)
 Динамика
 Акцент
 Крещендо
 Диминуэндо
 Артикуляция (музыка)
 Штрих (музыка)
 Легатиссимо
 Легато
 Стаккато
 Нон легато
 Стаккатиссимо
 Маркато
 Пиццикато
 Деташе
 Портато
 Портаменто
 Глиссандо
 Агогика
 Рубато
 Свинг
 Фермата
 Орнаментика (музыка)
 Мелизмы
 Форшлаг
 Тремоло
 Трель
 Мордент
 Группетто
 Вибрато
 фигурации
 пассажи
 глосы
 арпеджио
 тираты
 Барабанный рудимент

Ритмика (музыка) 
 Гемиола

Современная музыкальная нотация 
 Темп (музыка)
 Интервал (музыка)
 Артикуляция (музыка)
 Агогика
 Орнаментика (музыка)

Музыкознание 

 Систематическое музыкознание
 Историческое музыкознание
 Фундаментальное музыкознание
 Склад
 Монодия
 Гетерофония
 Гомофония
 Полифония
 Гармония
 Инструментоведение
 Культурология
 Географическая культурология: восточная и западная
 Историческая культурология: Средневековье, Возрождение и Новое Время
 Виды музыкальной деятельности
 Музыкальная среда
 Эстетика
 Язык и форма
 Прикладное музыкознание

Списки:Музыка